Никола́й Ста́риков:
 Стариков, Николай Антонович (1897—1961) — советский учёный в области горного дела, профессор, академик АН УССР.
 Стариков, Николай Викторович (род. 1970) — российский публицист, общественный и политический деятель.
 Стариков, Николай Фёдорович (1923—1993) — младший сержант, полный кавалер ордена Славы.